Volva puede referirse a: 

 La volva, una estructura en forma de copa o taza localizada en la base de los cuerpos fructíferos de algunos hongos.
 Una völva, una sacerdotisa en la mitología escandinava y entre las tribus germanas.
 Volva, un género de moluscos.